Fontenoy (Aisne)
 Fontenoy (Yonne)
 Fontenoy-la-Joûte
 Fontenoy-le-Château
 Fontenoy-sur-Moselle